Ligaria kan syfta på:

 Ligaria (djur) – ett släkte av bönsyrsor
 Ligaria (växter) – ett släkte tvåhjärtbladiga växter